Gabinet Jamesa Monroe’a  – został powołany i zaprzysiężony w 1817.

Skład 

Gabinet Stanów Zjednoczonych